Antonio José es el nombre artístico de:
 Antonio José Martínez Palacios (1902-1936), compositor español, fusilado por los sublevados durante la Guerra civil española.
 Antonio José Sánchez Mazuecos (1995-), cantante español, representante de su país en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior de 2015.